Les villes de Finlande (, ) sont un ancien statut administratif de 107 municipalités de Finlande (, ). Bien qu'il ne reflète plus aucun distinction entre les municipalités depuis la réforme de 1977, le terme est encore utilisé et la distinction reste importante pour les Finlandais.

La taille de la commune n'est pas un critère unique. Ainsi, Kaskinen, la plus petite ville de Finlande, compte moins de  mais Nurmijärvi n'est pas une ville malgré ses . En pratique, les communes de banlieue des villes principales, qui ont connu une urbanisation récente, sont souvent exclues de la liste. À l'inverse, de gros bourgs ruraux vidés de leurs habitants par l'exode rural ont conservé le statut de ville.

La date de la population est le 31 janvier 2020 . Les zones urbaines, en revanche, sont au  mars 2020.

Notes

Liens internes
 Liste des zones urbaines de Finlande par population

Finlande
Villes